O Memorial Lyon-Japão Japão-França, inicialmente fundado em 2004 no domínio do Château de Bois Franc em Jarnioux, foi estabelecido desde 8 de dezembro de 2014 no domínio público do município de Gleizé. Recorda a memória e a história do Japão na França no Rhône, Beaujolais, Lyon, Jarnioux, Ville-sur-Jarnioux e Liergues e os vínculos históricos e oficiais estabelecidos com a prefeitura de Okayama, a província de Mimasaka, Mimasaka , Ōhara-Cho e Yokohama. Este lugar foi sucessivamente patrocinado por treze nações, Japão, França, Camboja, os dez países da Associação de Nações do Sudeste Asiático e Rússia. Flutuam permanentemente dezassete bandeiras entregues oficialmente pelas autoridades públicas interessadas, as do Japão, França, Camboja, ASEAN, Rússia, Mimasaka, Ródano, Região Centro, Região da Borgonha, clã Mori, do Senhorio de Doat, Hyoho Niten Ichi Ryu, 150º Aniversário das Relações Franco-Japonesas, Club Lyon-Japon, Sagrado Coração Real, do Sagrado Coração Tricolor e do Espírito Santo.

Artigos 

 Mimasaka
 Miyamoto Musashi

Referências 

 Traduzido do artigo inglês Lyon-Japan Japan-France Memorial-

Monumentos da França